Adolescentie, de overgang tussen jeugd en volwassenheid
 Opgroeien, het agentschap van de Vlaamse overheid 

Wikipedia:Doorverwijspagina